Бен-Хорин — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бен-Хорин, Шалом (1913—1999) — писатель, журналист, теолог, внёсший вклад в создание диалога и развитие иудейско-христианских отношений.
 Бен-Хорин, Элияху (1902—1966) — израильский журналист, общественный деятель.